Хван О Сон (; 3 февраля 1959, Южная Корея) — южнокорейский футболист и футбольный тренер.

Карьера 

Выступал за ряд корейских команд. В составе клуба "Лаки Голдстар" становился чемпионом страны. Вызывался в состав сборной Южной Кореи. Вместе с ней защитник в 1980 году доходил до финала Кубка Азии.

Став тренером Хван О Сон долгое время возглавлял на родине клуб "Сеул Метрополитен Говермент". С 2007 года специалист работает в Брунее. За это время он неоднократно возглавлял юношеские, молодежные и главную сборную страны.

Достижения

Национальные 
  Чемпион Южной Кореи (1): 1985.
  Вице-чемпион Южной Кореи (1): 1986.

Международные 
   Серебряный призер Кубка Азии (1): 1980.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Сеул»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Футбольные тренеры Республики Корея
Тренеры сборной Брунея по футболу